Андрее () — німецьке прізвище.

Відомі носії:

 Єронім Андрее (пом. 1556) — німецький друкар.
 Йоганн Валентин Андрее (1586—1654) — німецький теолог.
 Йоганн Герхард Рейнгард Андрее (1724-1793) - німецький фармацевт, хімік, натураліст.
 Лаврентій Андрее (близько 1480-1552) - канцлер шведського короля Густава I Вази.
 Фолькмар Андрее (1876-1962) — швейцарський диригент та композитор.
 Якоб Андрее (1528-1590) - німецький теолог.